Выборская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Новоржевском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Выбор.

География 
Территория волости граничит на юге с Вехнянской волостью Новоржевского района, на юго-западе — с Пушкиногорским районом, на северо-западе — с Порховским, на севере — с Островским районом, на северо-востоке — с Дедовичским районом, на востоке — с Бежаницким районом Псковской области.

На территории волости расположены озёра: Посадниковское (3,8 км², глубиной до 5,5 м), Чернозерье (2,1 км², глубиной до 4,5 м), Ясень или Ясеньское (1,0 км², глубиной до 6 м), Любавец или Кудровское (0,5 км², глубиной до 8 м), Алешинское (0,3 км², глубиной до 10 м) и др.

Население 

Суммарная численность населения Выборской, Вескинской и Стехновской волостей, объединённых в новообразованную Выборскую волость, по состоянию на 1 января 2015 года составляла 1786 человек.

Населённые пункты 
В состав волости с апреля 2015 года входят 197 населённых пунктов (деревень):

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Выборский сельсовет был превращён в Выборскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах Выборской и Вишлёвской (д. Вишлёво) волостей было также образовано муниципальное образование Выборская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Пыталовский район со статусом муниципального района.

С января 2006 до апреля 2015 года в состав Выборской волости входили 83 деревни: Амелино, Аполье, Бураки, Басино, Байкино, Бабихино, Выбор, Бабаи, Дорохово, Дмитровка, Дробуши, Деревицы, Жуково, Занеги, Засухино, Исаково, Игнашево, Карнышино, Карпилово, Кренево, Конохново, Котово, Кушино, Копылово, Клин, Кролино, Ковцы, Лужково, Молчаново, Марьино, Морозы, Пухово, Огородниково, Подъелышево, Пыльниково, Погорелово, Пяшино, Пестово, Петуны, Пакли, Плешатица, Рахнихино, Разбегаево, Рогаткино, Речево, Станки, Себрово, Савино, Стрелкино, Селюгино, Срезнево, Савино, Сазоново, Филково, Фатьяново, Фомино, Шикени, Ширигино, Шараново, Щербихино, Яковлевское, Барсуки, Воробьево, Вишлёво, Гурово, Голубово, Гришино, Глазово, Жабкино, Захново, Крюково, Лазовка, Мартюши, Мосеево, Партизанская Гора, Пожито, Размесово, Редкино, Усадище, Свиномурово, Сапельниково, Ферково, Ягодино.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года в состав Выборской волости 11 апреля 2015 года вошли 2 упразднённые Вёскинская и Стехновская волости..

Образование 
В муниципальном образовательном учреждении «Выборская средняя общеобразовательная школа» обучаются 68 детей, работает педагогический коллектив из 17 учителей. Директор школы — Валентина Германовна 
Васильева.

Примечания

Ссылки 
 Выборская волость на сайте Новоржевского района

Муниципальные образования Новоржевского района
Сельские поселения Псковской области